Робешти има више значења:

 Робешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Робешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Робешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији